macht (sociale wetenschappen), in de verklaring van menselijke interactie speelt de menselijke hang naar macht -effect uitoefenen op anderen- een belangrijke rol;
 macht (politiek), in de politiek kan macht worden gedefinieerd als de mate waarin invloed wordt uitgeoefend door een persoon of organisatie op een andere persoon of organisatie
 machtsverheffen, een term in de wiskunde, bijvoorbeeld twee tot de macht drie geeft acht, in wiskundige symbolen: 2³=8;
 macht (meetkunde), de macht van een punt ten opzichte van een cirkel.